Miranda steht für:
 Miranda (Name), ein Familienname und weiblicher Vorname
 Miranda (1911), französisch-dänischer Film von Lau Lauritzen senior
 Miranda (1948), britischer Film von Ken Annakin
 Miranda (1985), italienischer Film von Tinto Brass
 Miranda (2002), britisch-deutscher Film von Marc Munden
 Miranda (Fernsehserie), britische Sitcom (2009–2014)
 Miranda (Foto), bayerisches Handelsunternehmen für optische Geräte
 Miranda (Mond), ein Mond des Uranus
 Miranda (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Miranda!, argentinische Elektropopband
 Miranda Camera, ein japanischer Hersteller von Kameras
 Miranda Feria, ein in den 70er Jahren am Bodensee gebauter Segelbootstyp
 Miranda IM, ein freier Instant Messaging-Client
 Miranda NG, ein Fork von Miranda IM
 Miranda v. Arizona, ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zum Aussageverweigerungsrecht, aus dem das Miranda Warning entstand
 Miranda Peaks, Gebirge auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Miranda Talsperre, Talsperre in Portugal 

Miranda ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Miranda (La Rioja), Ort in Argentinien
 Miranda (New South Wales), Vorort der australischen Metropole Sydney
 Miranda (Mato Grosso do Sul), Gemeinde in Brasilien
 Lo Miranda, Ort in Chile
 Miranda (Molise), Ort in der Provinz Isernia, Italien 
 Miranda (Kolumbien), Gemeinde in Cauca, Kolumbien
 Miranda (Arcos de Valdevez), Gemeinde im Distrikt Viana do Castelo, Portugal
 Miranda do Corvo, Gemeinde in Portugal
 Miranda do Douro, Stadt in Portugal
 Miranda (Avilés), Parroquia und ein Ort im nordspanischen  Asturien
 Miranda de Arga, Ort in Navarra, Spanien
 Miranda de Azán, Gemeinde in der spanischen Provinz Salamanca
 Miranda de Ebro, Stadt in Kastilien-León, Spanien
 Miranda (Carabobo), Stadt im Bundesstaat Carabobo, Venezuela
 Miranda (Bundesstaat), Bundesstaat in Venezuela 
 Municipio Miranda (Falcón), Verwaltungsbezirk in Venezuela, siehe Falcón #Verwaltungsgliederung
 Miranda (Kalifornien), Ort in Humboldt County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Miranda (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
Siehe auch:
 Miranda’s Victim